Die Fotbollsallsvenskan 1939/40 war die 16. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 26. Juli 1939 und endete am 2. Juni 1940.

Vorjahresmeister IF Elfsborg konnte seinen Titel dank des besseren Torquotienten gegenüber IFK Göteborg verteidigen. Der damalige schwedische Rekordmeister Örgryte IS beendete ebenso wie Aufsteiger Hammarby IF die Saison auf einem Abstiegsplatz und musste erstmals in die Zweitklassigkeit absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Anders Pålsson von Helsingborgs IF holte sich mit 17 Saisontreffern den Torschützenkönigstitel.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1939
Fußballsaison 1939/40